Rue Jean-Carriès à Lyon ;
 Rue Jean-Carriès à Paris.